Messing (legering), een legering van koper en zink
 Messing-en-groefverbinding, een houtverbinding

Personen:
 Debra Messing, een actrice uit de VS
 Marcel Messing, een Nederlandse schrijver
Plaatsen: 
 Messing-cum-Inworth, een civil parish in het Engelse graafschap Essex
 Messing (Essex), een dorp in deze civil parish